Les élections municipales à Mulhouse peuvent désigner :
 les élections municipales de 1977 à Mulhouse ;
 les élections municipales de 1983 à Mulhouse ;
 les élections municipales de 1989 à Mulhouse ;
 les élections municipales de 1995 à Mulhouse ;
 les élections municipales de 2001 à Mulhouse ;
 les élections municipales de 2008 à Mulhouse ;
 les élections municipales de 2014 à Mulhouse ; 
 les élections municipales de 2020 à Mulhouse.